Con il titolo La fabbrica di cioccolato possono indicarsi le opere seguenti:

 La fabbrica di cioccolato, romanzo di Roald Dahl (1964)
 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, film di Mel Stuart (1971)
 La fabbrica di cioccolato, film di Tim Burton (2005).